

Geografia

Austria 
Słoweńska nazwa miejscowości:
 Neuhaus

Iran 
 Suha – miejscowość

Rumunia 
 Suha – rzeka

Słowenia 
 Suha – miejscowość

Inne 
 Suha – arabskie imię żeńskie

Zobacz też 
 Sucha